Канада брала участь у 13 літніх і 11 зимових Паралімпійських іграх. Вперше країна виступала на іграх 1968 року і відтоді не пропустила жодної Паралімпіади. За свою історію завоювала 1062 медалей на літніх і 138 на зимових іграх.

Паралімпійські ігри у Канаді
 Літні Паралімпійські ігри 1976
 Зимові Паралімпійські ігри 2010

Медалі на літніх Паралімпійських іграх

Медалі на зимових Паралімпійських іграх

Примітки

 
Паралімпійських